Casarotti ima više značenja:
 Casarotti, Bergamo
 Casarotti, Verona